Contes, comptines et autres chants de etc... est le troisième album du Roi des papas sorti en 2001. Cet album contient principalement des reprises parodiques de chansons enfantines.

Liste des morceaux 
 La princesse au p'tit poids
 Douce nuit
 Cadet Rousselle
 La Casquette du père Bugeaud
 Compère Guilleri
 1 , 2 , 3
 Dansons la capucine
 Meunier tu dors
 Dans la forêt lointaine
 J'ai perdu le Do
 Colique dans les Prés
 La Chaise de Monsieur Seguin
 Fais dodo
 Le petit chaperon rouge 2
 À la claire fontaine
 Gentil coqu'licot
 Il est né le divin enfant
 J'ai du bon tabac
 Pirouette Cacahouette
 Mon prout s'en va-t-en guerre
 Sur le pont d'Avignon
 Savez vous gratter les poux
 Le galérien
 Un siphon phon phon
 Il était un petit navire
 Frère Jacques
 Mambotchapan
 
 Lundi Matin
 Petit papa
 Papa les p'tits bateaux
 Le Roi de l'interactif

Parodie
Album musical sorti en 2001